Шерман, Исай:
 Шерман, Исай Львович (1911—1989) — историк и историограф, преподаватель, доктор исторических наук.
 Шерман, Исай Эзрович (1908—1972) — советский дирижёр и педагог, заслуженный артист РСФСР (1940).